Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Los Angeles 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Betty Stöve e Virginia Wade che hanno battuto in finale Pam Teeguarden e Greer Stevens 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Brigette Cuypers /  Marise Kruger (primo turno)

 Rosie Casals /  Joanne Russell (primo turno)
 Betty Stöve /  Virginia Wade (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Los Angeles 1978